est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyanhydrine d'acétone, numéro CAS 
Pyrrolidone
 2-pyrrolidone, numéro CAS 
 3-pyrrolidone, numéro CAS